Чемпионат Египта по футболу 1953/1954 — 5-й чемпионат Египта, проходивший с 27 сентября 1952 года по 23 мая 1953 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1953/1954 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1953/1954 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет